Dagalaifus ist der Name folgender Personen:
 Dagalaifus (Heermeister), ein römischer Heermeister im 4. Jahrhundert n. Chr., Konsul 366
 Dagalaifus (Konsul 461), römischer Konsul 461
 Areobindus (Flavius Areobindus Dagalaifus), dessen Sohn, Konsul 506